Алиса (персонаж Кэрролла)
 Алиса Селезнёва
 Лиса Алиса